IAS je kratica, ki lahko označuje:
 Image Analysis & Stereology, znanstvena revija z založnikom v Sloveniji
 Inštitut za višji študij (angleško Institute for Advanced Study)
 Inženirska akademija Slovenije